Hochseeflotte – la flotta principale della Kaiserliche Marine, la Marina imperiale tedesca
 Human Space Flight – volo spaziale con equipaggio umano